Bouxwiller puede referirse a los siguientes topónimos de Francia:

 Bouxwiller, comuna situada en el Alto Rin.
 Bouxwiller, comuna situada en el Bajo Rin.